Мандера:

 Мандера — город в Кении, в Северо-Восточной провинции.
 Мандера — деревня, Республика Карелия, Пряжинский район, Россия.
 Мандера — деревня Сермакского (Введенского) погоста Обонежской пятины (позже — Лодейнопольский уезд), место рождения прп. Александра Свирского.
 Мандера — озеро в Туруханском районе Красноярского края, исток реки Левый Тагул.